Siemens-Duewag U2 — легкорельсовый вагон (может использоваться в роли вагона скоростного трамвая или лёгкого метро), разработанный и производившийся корпорацией Siemens. Разработан и используется во Франкфурте. Также используется предприятиями легкорельсового транспорта в Калгари (см. C-Train), Сан-Диего и Эдмонтоне (см. Эдмонтонский ЛРТ).

Технические характеристики 
 Габариты кузова, мм:
 Длина — 24400
 Ширина — 2654
 Высота — 3660
 Пассажировместимость, чел — 236
 Число мест для сидения — 64
 Ускорение при разгоне — 1,25 м/с2
 Ускорение при торможении — 1,30 м/с2
 Ускорение при экстренном торможении — 3,00 м/с2
 Тяговые электродвигатели — 4x54 кВт
 Максимальная скорость, км/ч — 88
 Максимальное число вагонов в составе — 6

См. также 
 C-Train

Ссылки 
Технические характеристики на сайте Калгари-Транзит  

Сочленённые трамваи
Вагоны метрополитена